Группа A — одна из трёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2015 года. В ней соревнуются следующие сборные: Чили (хозяева), Мексика (получившая приглашение), Эквадор и Боливия. Матчи в группе начались 11 июня и закончились 19 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 3-е место в группе B или группе C.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с занявшей 2-е место в группе C.
 Занявшая 3-е место в группе команда, если она будет среди 2 лучших из трёх команд, занявших 3-е место в своих группах, встретится с победителем группы B.

Матчи

Чили — Эквадор

Мексика — Боливия

Эквадор — Боливия

Чили — Мексика

Мексика — Эквадор

Чили — Боливия

Примечания

Ссылки 
  (Official website) 
 Copa América 2015, CONMEBOL.com 

Группа А